Capitolino – console romano nel 274 d.C.
 Campidoglio o Monte Capitolino – uno dei sette colli di Roma
 Marco Manlio Capitolino – console romano nel 392 a.C., si acquistò il soprannome di Capitolino per aver difeso il Campidoglio dall'assalto dei Galli nel 390 a.C.
 Giulio Capitolino – uno dei sei autori della Historia Augusta